Александр Руссов
* Руссов, Александр Андреевич (1846—1911) — доктор медицины, профессор, основатель и первый заведующий кафедрой детских болезней Клинического института Великой княгини Елены Павловны
 Руссов, Александр Петрович (1847—1908) — российский предприниматель, купец 1-й гильдии, миллионер, меценат и коллекционер, потомственный почетный гражданин Одессы.